Strength Through Unity: The Spirit Remains — третій міні-альбом американської групи 25 ta Life, який був випущений 21 жовтня 1997 року.

Композиції 
 Strength Through Unity - 1:53
 Loose Wit Da Truth - 1:55
 Absence Of Sincerity - 0:44
 Turning Point - 3:09
 Loyal Ta The Grave - 1:14
 Took My Kindness For Weakness - 3:08

Джерела 
 Strength Through Unity: The Spirit Remains  allmusic
 Strength Through Unity: The Spirit Remains last.fm

Альбоми 25 ta Life